Guohua bezeichnet:

 Guohua (Wangcang) (国华镇), Großgemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guohua (Fuxin) (国华乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning